Dam-Europamästerskapet i fotboll 1995, formellt UEFA European Women's Championship, var en fotbollsturnering för damlandslag vars final hölls i Tyskland den 26 mars 1995.

En nyhet i denna turnering var att matchtiden ökades från 2 x 40 minuter till 2 x 45 minuter.

Kval

I kvalet deltog 29 lag fördelade på 8 grupper med 4 lag i varje grupp, undantag grupperna 3, 4 och 8 som bara hade tre lag. Gruppsegrarna från varje grupp gick vidare till en andra kvalomgång där de fick möta varandra i direkt avgörande dubbelmöten.

Kvalificerade lag

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler
England mot Tyskland

Norge mot Sverige

Final

Källor
 Uefa.com
 Rsssf.com

1995
Fotbollsåret 1995
Sportevenemang i Europa